Kungota se poate referi la:

Comuna Kungota, Slovenia
Kungota pri Ptuju, o localitate din Slovenia